Visby (Zweden), de grootste stad op het Zweedse Oostzee-eiland Gotland
Visby (Denemarken), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken
Visby (parochie, Thisted), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Thisted
Visby (parochie, Tønder), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Tønder